Brouwerij De Brabandere (Bavikhove), ook wel Brouwerij Bavik, een actieve brouwerij te Bavikhove.
 Brouwerij De Brabandere (Marke), een voormalige brouwerij te Marke.